Les Chimères sont des êtres hybrides créés par l'alchimie dans l'univers du manga Fullmetal Alchemist.

Les chimères sont un point de Fullmetal Alchemist où il existe beaucoup de différences entre l'anime et le manga.

Manga 
La première chimère à apparaître dans le manga est celle créée par le père Cornello, mais c'est la seule et unique que l'on voit là-bas. Ed et Al semblent savoir ce que c'est et, on peut penser qu'ils en avaient déjà vu auparavant mais on ne sait pas quand car la rencontre avec Shô Tucker n'a pas lieu, dans le manga, dans le passé mais bel et bien après le passage des frères à Lior.

De plus, Sho Tucker décida de créer une fusion de sa fille Nina et de son chien Alexander afin de créer une chimère parlant et comprenant le langage humain. Shô Tucker et "sa chimère fille" se faisant tuer par Scar, il n'aura pas l'occasion de se transformer en chimère ni de créer celles qui rejoindront Greed. En effet, les chimères du Devil's Nest ont été créées lors de la guerre d'Ishbal sur des soldats à moitié mort. De plus, peu ont survécu ou en sont ressortis en ressemblant à peu près à des humains. Mais, on ne sait pas comment elles ont rejoint Greed.

Protégeant le repaire de Père, et plus généralement les souterrains se trouvant sous Central City, se trouvent des chimères ayant la faculté de changer de formes.

Quatre chimères-humains apparaissent plus tard aux côtés de Kimblee lorsque celui-ci se rend dans le nord pour capturer Scar mais ils se rebelleront afin de pouvoir retrouver leur forme d'origine. Deux d'entre eux, Darius et Heinkel ont une forme animale alors que les deux autres Zampano et Gelso ont une forme un plus "monstrueuse".

Anime 
Dans l'anime, les premières que l'on rencontre sont celles créées par Cornello, le Grand Prêtre de Lior : un lion combiné à un lézard, puis une transmutation humaine dans une chimère formée d'oiseaux.

Mais en fait, la première chimère que Ed et Al aient vue est celle que Shô Tucker a créé à partir de sa fille de quatre ans, Nina Tucker, et son chien, Alexander ; une chimère capable d'utiliser et de comprendre le langage humain. 

Ensuite, on découvre les Chimères expérimentées dans le Laboratoire 5 à partir des soldats de la Guerre d'Ishbal et qui ont ensuite rejoint Greed lors de la destruction du laboratoire. De même dans ce laboratoire, Shô Tucker s'est lui-même transformé en chimère.

De nouvelles chimères apparaissent enfin lors de l'attaque de la ville de Lior par l'armée.

Chimère (créature imaginaire)
Créature thérianthrope

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Chimera